Killingholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Killingholm, Vörå, Österbotten, 
 Killingholm (Brändö, Åland), 
 Killingholm (Kökar, Åland), 
 Killingholm, Korpo, Åboland, 
 Killingholm (vid Vallmo, Nagu), Åboland, 
 Killingholm (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
 Killingholm (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Killingholm (vid Vänö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Killingholmen
North Killingholme, en ort i Lincolnshire, England, Storbritannien
South Killingholme, en ort i Lincolnshire, England, Storbritannien

Robotskapade Finlandförgreningar